Lyman Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Lyman Creek (St. Clair Creek), Michigan 
 Lyman Creek (Little Bourbeuse River), Missouri 
 Lyman Creek (Bridger Creek), Montana 
 Lyman Creek (Cameron Creek), Montana 
 Lyman Creek (Squaw Creek), Oregon 
 Lyman Creek (Cow Creek), Oregon 
 Lyman Creek (Mill Creek), Pennsylvania 
 Lyman Creek (West Fork Sanpoil River), Washington